Lawrence Harvey (ur. 1972) – piłkarz z Turks i Caicos
 Laurence Harvey, wł. Zvi Mosheh Skikne (1928-1973) – brytyjski aktor

Zobacz też